Buxbaum ist der Familienname folgender Personen:

 August Buxbaum (1876–1960), deutscher Architekt
 Buddy Buxbaum (* 1977), deutscher Musiker, Rapper, DJ und Musikproduzent
 Edith Buxbaum (1902–1982), österreichische Kinderanalytikerin
 Engelbert Buxbaum (1831–1911), Maschinenbauer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Engelbert Maximilian Buxbaum (1934–2019), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Erik Buxbaum (* 1943), österreichischer Sicherheitsbeamter
 Franz Buxbaum (1900–1979), österreichischer Botaniker
 Friedrich Buxbaum (1869–1948), österreichischer Cellist
 Herbert Buxbaum-Conradi (* 1938), ehemaliger Generalsekretär CVJM
 Johann Christian Buxbaum (1693–1730), deutscher Botaniker
 Philipp Buxbaum (Schriftsteller) (1843–1918), Schriftsteller von Heimatgeschichten und Theaterstücken des Odenwaldes
 Philipp Buxbaum (Heimatforscher) (1879–1962), Regierungsvermessungsrat in Michelstadt, Stadtarchivar in Michelstadt, bekannt für die Buxbaum Flur- und Katasterkarten des südhessischen Raums 
 Richard M. Buxbaum (* 1930), deutsch-amerikanischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Buchsbaum (Begriffsklärung)
 Bucksbaum
 Buxbaums Segge